Le repentir, au sens de la religion comme de la morale,  désigne un état intérieur exprimant à la fois la prise de conscience d'un ou plusieurs actes ou pensées néfastes ou péchés que l'on a commis et la tristesse constructive de les avoir commis. L'appréciation des actes négatifs dépendra du point de vue philosophique ou théologique. Le terme constructif est important. En effet, le repentir n'est pas la lamentation par exemple. Voir aussi repentance, qui en est la manifestation publique, envers un groupe de personnes ou envers Dieu.

 En peinture, le repentir est une partie du tableau qui a été recouverte par le peintre soit en cours de réalisation soit longtemps après pour en modifier le sens ou la composition. Le terme est également utilisé dans ce sens en gravure.

Voir aussi

Sens religieux 

 Repentance
 Confession
 Techouva

En peinture 
 Retouche d'image
 Repeint

Religion
Lexique artistique